Заречная Слобода — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заречная Слобода — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Заречная Слобода — село в Зейском районе Амурской области.
 Заречная Слобода — деревня в Можайском районе Московской области.
 Заречная Слобода — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Заречная Слобода — посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области.